Курьель-де-Дуэро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяфьель. Занимает площадь 18,75 км². Население — 135 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 61 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида